Литвине́нко, Алексе́й:
 Литвиненко, Алексей Николаевич (род. 1980) — казахстанский хоккеист.
 Литвиненко, Алексей Юрьевич (род. 1987) — российский актёр.